Noriko Baba peut désigner :
 Noriko Baba, compositrice japonaise née en 1972 ;
 Noriko Baba, footballeuse japonaise née en 1977.